

Persone 
Colombo Bonaparte – matematico italiano
José Fernando Bonaparte – paleontologo argentino
Carlo Luciano Bonaparte – naturalista francese, nonché principe di Canino e di Musignano

Famiglia Bonaparte 
Membri della  famiglia Bonaparte, di origine italiana, trasferitasi in Corsica nel 1510: 
Napoleone Bonaparte, generale Francese e padre e capo del Primo Impero Francese
Carolina Bonaparte, figlia di Carlo Maria Buonaparte e di Letizia Ramolino, sorella minore di Napoleone I.
Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone Bonaparte, re di Napoli dal 1806 al 1808, re di Spagna dal 1808 al 1813.
Girolamo Bonaparte, re di Westfalia, Maresciallo di Francia dal 1850, figlio di Carlo Maria Buonaparte e di Letizia Ramolino, ultimo fratello di Napoleone Bonaparte.
Luciano Bonaparte, principe di Canino, terzo figlio di Carlo Maria Buonaparte e di Letizia Ramolino, fratello di Napoleone Bonaparte.
Luigi Bonaparte, fratello di Napoleone I, re d'Olanda.
Paolina Bonaparte, figlia di Carlo Maria Bonaparte e di Letizia Ramolino.
Napoleone Luigi Bonaparte, detto anche Luigi II Bonaparte, Re d'Olanda per una decina di giorni.
Girolamo Napoleone Bonaparte, mercante statunitense.
Napoleone Eugenio Luigi Bonaparte, unico figlio di Napoleone III, Imperatore dei Francesi e della moglie, l'Imperatrice Eugenia.
Maria Letizia Bonaparte, figlia di Napoleone Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte detto Plon-Plon e Maria Clotilde, figlia di re Vittorio Emanuele II.
Napoleone III di Francia, (nome completo: Carlo Luigi Napoleone Bonaparte), Presidente della Repubblica francese dal 1848 al 1852 e Imperatore dei francesi dal 1852 al 1870.
Napoleone Carlo Bonaparte, pronipote di Napoleone Bonaparte.
Maria Bonaparte, psicanalista e scrittrice francese. Fu principessa di Grecia e di Danimarca.
Napoleone Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte, generale francese, figlio di Girolamo Bonaparte, fratello minore di Napoleone Bonaparte, e della principessa Caterina di Württemberg.
Rolando Napoleone Bonaparte, botanico e geografo francese, figlio di Pietro Napoleone Bonaparte.
Napoleone Vittorio Bonaparte, figlio del principe Napoleone Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte e di Maria Clotilde di Savoia, nipote di Vittorio Emanuele II di Savoia.
Carlotta Bonaparte Gabrielli, primogenita di Luciano Bonaparte, Principe di Canino e di Musignano, e della francese Christine Boyer.
Matilde Bonaparte, figlia di Girolamo Bonaparte e della sua seconda moglie Caterina di Württemberg.

Altro 
 Bonaparte – comune degli Stati Uniti d'America
Villa Bonaparte – residenza di Napoleone Bonaparte a Portoferraio sull'Isola d'Elba
Tinamo di Bonaparte (Nothocercus bonapartei), uccello tinamiforme

Pagine correlate
 Buonaparte
 Palazzo Bonaparte